Вил Патон () је амерички глумац, рођен 14. јуна 1954. године у Чарлстону, Јужна Каролина (САД).

Филмографија 

|-
| 1994.|| Клијент ||The Client|| наредник Харди ||
|-
| 1998. || Армагедон || -{Armageddon}- || Чарлс „Чик” Чапл ||
|-
| 1999. || Клопка || -{Entrapment}- || Хектор Круз ||
|-
| 2000. || Сећање на Титане || -{Remember the Titans}- || тренер Бил Јоуст ||
|-
| 2002. || Мотманово пророчанство || -{The Mothman Prophecies}- || Гордон Смолвуд ||
|-
| 2004. || Панишер || -{The Punisher}- || Квентин Глас ||
|-
| 2018. || Ноћ вештица || -{Halloween}- || Френк Хокинс ||
|-
| 2021. || Прочишћење 5: Прочишћење заувек || -{The Forever Purge}- || Кејлеб Такер ||
|-
| 2021. || Ноћ вештица убија || -{Halloween Kills}- || Френк Хокинс ||
|-
| 2022. || Ноћ вештица: Крај || -{Halloween Ends}- || Френк Хокинс ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1954.
Амерички глумци